Російський світ (, Рускій мір):

Геополітика 
Російський світ  включає комплекс:
 синкретична політика,
 спроба орієнтації російського населення стосовно ідейних основ існування та розвитку російського суспільства через формування симбіозу сприйняття історичного минулого та перспективного бачення майбутнього в пошуку нової моделі ідеологічного наповнення національної ідеї нової Росії, створення стратегії геополітичного розвитку на теренах колишнього СРСР, 
 суспільно-політична практика та еклектична світоглядна суміш в партійному будівництві та ідеологічній, агітаційно-пропагандистській діяльності,
 ідеологічний концепт в російському політичному та інтелектуальному дискурсі для позначення наднаціональної і трансконтинентальної спільності,
 комплексна політтехнологія Кремля та геополітичний підхід для інтерпретації сучасних політичних процесів правого і лівого спектрів в одному руслі в формі еклектичних поєднувань елементів панславізму, євразійства, російського месіанства та імперіалізму, ідеології російського більшовизму і крайніх націоналістичних течій російського білого антикомуністичного руху років громадянської війни в Росії в еміграції.

Соціальний термін  і фігура мови 
Російський світ — загальний соціальний термін, фігура мови на позначення якихось асоціацій з російською культурою.

Концептуалізація асоціацій може приймати наступний вигляд:

 Дружина президента Росії у своєму виступі в Петербурзі на всеросійській конференції «Російська мова на межі тисячоліть» Людмила Путіна сказала: «Російська мова містить в собі ресурс для розвитку Росії». Далі Л. Путіна доводить, що «російська мова об'єднує людей в русскій мір — сукупність мовців і думаючих на цій мові», й узагальнює: «Кордони російського світу проходять по кордонах вживання російської мови».  або такий: це загальний соціальний термін, фігура мови на позначення не будь-яких асоціацій з російською культурою, а в формі конкретного задуму, як то: російська культурна сфера як сукупність тих країн і народів Російської Федерації, чия культура формувалася під впливом зразків часів від давної Русі, до Московського царства, Російської імперії, Російської РФСР, СРСР, пострадянських подій початку 1990-х років, та з 2000-х років — часів путінської епохи в Росії. Термін на позначення соціальної тотальності, пов'язаної з російською культурою включає як російську діаспору, так і російську культуру разом з її впливом у світі.(Див.також: Мовна картина світу)''

Інституції 
 Фонд «Російський світ» — російський пропагандистський фонд, що займається просуванням та популяризацією у світі концепції «російського світу», шляхом популяризації російської мови та культури за допомогою, зокрема, програм вивчення російської мови в різних країнах світу, а також взаємодію з РПЦ та іншими конфесіями у справі просування російської мови та російської культури.

Медіа 
 Російський світ () — щоденна російська газета, що випускалася у столиці Російської імперії в місті Санкт-Петербург в 1871—1880 роках. Видавцями газети були: В. В. Комаров, П. А. Висковатов (вони ж були і редакторами), І. Пахітонов (при ньому редактор Н. Стромілов), Михайло Григорович Черняєв, Ф. Н. Берг, редакторами — М. Г. Черняєв, потім Д. І. Стахєєв, Ф. Н. Берг, Е. К. Рапп.

Примітки

Див. також 
 Pax